Bolesław Konorski – polski inżynier elektrotechnik, rektor Politechniki Łódzkiej
 Jerzy Konorski – polski neurofizjolog